Filozófiai hermeneutika, a filozófia egyik ága
 Hermeneutika, Arisztotelész egyik műve, az Organon része
 Filológiai hermeneutika, az írott szövegek elemzésének tudománya